Podolanka peut désigner :

Toponymie

Podolanka, un village de la voïvodie de Lublin.

Podolanka, une commune du district de Prague-Est, dans la région de Bohême-Centrale.

Littérature
 Podolanka, une nouvelle de 1784 novel par Michał Dymitr Krajewski.

Homonymie de localités